Vintijan je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Medulin, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 126 stanovnika te 49 obiteljskih kućanstava.

Napomena: U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Pula, grad Pula. U 1857., 1869., 1910., 1921., 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Pula, grad Pula.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji